est la formule brute de 136 isomères, 75 isomères structuraux.

 Alcane, décane
 n-décane, numéro CAS 
 2-méthylnonane, numéro CAS 
 3-méthylnonane, numéro CAS , racémique
 (R)-3-méthylnonane, numéro CAS 
 (S)-3-méthylnonane, numéro CAS 
 4-méthylnonane, numéro CAS , racémique
 (R)-4-méthylnonane, numéro CAS 
 (S)-4-méthylnonane, numéro CAS 
 5-méthylnonane, numéro CAS 
 3-éthyloctane, numéro CAS 
 4-éthyloctane, numéro CAS , racémique
 (R)-4-éthyloctane, numéro CAS
 (S)-4-éthyloctane, numéro CAS
 2,2-diméthyloctane, numéro CAS 
 2,3-diméthyloctane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,3-diméthyloctane, numéro CAS
 (3S)-2,3-diméthyloctane, numéro CAS
 2,4-diméthyloctane, numéro CAS , racémique
 (4R)-2,4-diméthyloctane, numéro CAS
 (4S)-2,4-diméthyloctane, numéro CAS
 2,5-diméthyloctane, numéro CAS , racémique
 (5R)-2,5-diméthyloctane, numéro CAS
 (5S)-2,5-diméthyloctane, numéro CAS
 2,6-diméthyloctane, numéro CAS , racémique
 (6R)-2,6-diméthyloctane, numéro CAS
 (6S)-2,6-diméthyloctane, numéro CAS
 2,7-diméthyloctane, numéro CAS 
 3,3-diméthyloctane, numéro CAS 
 3,4-diméthyloctane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,4R)-3,4-diméthyloctane, numéro CAS
 (3S,4S)-3,4-diméthyloctane, numéro CAS
 (3R,4S)-3,4-diméthyloctane, numéro CAS
 (3S,4R)-3,4-diméthyloctane, numéro CAS
 3,5-diméthyloctane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,5R)-3,5-diméthyloctane, numéro CAS 
 (3S,5S)-3,5-diméthyloctane, numéro CAS
 (3R,5S)-3,5-diméthyloctane, numéro CAS 
 (3S,5R)-3,5-diméthyloctane, numéro CAS
 3,6-diméthyloctane, numéro CAS , racémique + diastéréoisomère (composé méso)
 (3R,6R)-3,6-diméthyloctane, numéro CAS
 (3S,6S)-3,6-diméthyloctane, numéro CAS
 (3R,6S)-3,6-diméthyloctane, numéro CAS
 4,4-diméthyloctane, numéro CAS 
 4,5-diméthyloctane, numéro CAS , racémique + diastéréoisomère (composé méso)
 (4R,5R)-4,5-diméthyloctane, numéro CAS
 (4S,5S)-4,5-diméthyloctane, numéro CAS
 (4R,5S)-4,5-diméthyloctane, numéro CAS
 4-propylheptane, numéro CAS 
 4-(1-méthyléthyl)heptane, numéro CAS 
 3-éthyl-2-méthylheptane, numéro CAS , racémique
 (3R)-3-éthyl-2-méthylheptane, numéro CAS
 (3S)-3-éthyl-2-méthylheptane, numéro CAS
 2-méthyl-4-éthylheptane, numéro CAS , racémique
 (4R)-2-méthyl-4-éthylheptane, numéro CAS
 (4S)-2-méthyl-4-éthylheptane, numéro CAS
 5-éthyl-2-méthylheptane, numéro CAS 
 3-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS 
 4-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,4R)-4-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS
 (3S,4S)-4-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS
 (3R,4S)-4-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS
 (3S,4R)-4-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS
 5-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS , racémique
 (3R)-5-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS
 (3S)-5-éthyl-3-méthylheptane, numéro CAS 
 3-éthyl-4-méthylheptane, numéro CAS , racémique
 (4R)-3-éthyl-4-méthylheptane, numéro CAS
 (4S)-3-éthyl-4-m3-éthylheptane, numéro CAS
 4-éthyl-4-méthylheptane, numéro CAS 
 2,2,3-triméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,2,3-triméthylheptane, numéro CAS
 (3S)-2,2,3-triméthylheptane, numéro CAS
 2,2,4-triméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (4R)-2,2,4-triméthylheptane, numéro CAS
 (4S)-2,2,4-triméthylheptane, numéro CAS
 2,2,5-triméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (5R)-2,2,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (5S)-2,2,5-triméthylheptane, numéro CAS
 2,2,6-triméthylheptane, numéro CAS 
 2,3,3-triméthylheptane, numéro CAS 
 2,3,4-triméthylheptane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,4R)-2,3,4-triméthylheptane, numéro CAS
 (3S,4S)-2,3,4-triméthylheptane, numéro CAS
 (3R,4S)-2,3,4-triméthylheptane, numéro CAS
 (3S,4R)-2,3,4-triméthylheptane, numéro CAS
 2,3,5-triméthylheptane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,5R)-2,3,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (3S,5S)-2,3,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (3R,5S)-2,3,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (3S,5R)-2,3,5-triméthylheptane, numéro CAS
 2,3,6-triméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,3,6-triméthylheptane, numéro CAS
 (3S)-2,3,6-triméthylheptane, numéro CAS
 2,4,4-triméthylheptane, numéro CAS 
 2,4,5-triméthylheptane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (4R,5R)-2,4,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (4S,5S)-2,4,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (4R,5S)-2,4,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (4S,5R)-2,4,5-triméthylheptane, numéro CAS
 2,4,6-triméthylheptane, numéro CAS 
 2,5,5-triméthylheptane, numéro CAS 
 3,3,4-triméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (4R)-3,3,4-triméthylheptane, numéro CAS
 (4S)-3,3,4-triméthylheptane, numéro CAS
 3,3,5-triméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (5R)-3,3,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (5S)-3,3,5-triméthylheptane, numéro CAS
 3,4,4-triméthylheptane, numéro CAS , racémique
 (3R)-3,4,4-triméthylheptane, numéro CAS
 (3S)-3,4,4-triméthylheptane, numéro CAS
 3,4,5-triméthylheptane, numéro CAS , racémique + diastéréoisomère (composé méso)
 (3R,5R)-3,4,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (3S,5S)-3,4,5-triméthylheptane, numéro CAS
 (3R,5S)-3,4,5-triméthylheptane, numéro CAS
 2-méthyl-3-(1-méthyléthyl)hexane, numéro CAS 
 3,3-diéthylhexane, numéro CAS 
 3,4-diéthylhexane, numéro CAS , racémique
 (4R)-3,4-diéthylhexane, numéro CAS
 (4S)-3,4-diéthylhexane, numéro CAS
 3-éthyl-2,2-diméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-3-éthyl-2,2-diméthylhexane, numéro CAS
 (3S)-3-éthyl-2,2-diméthylhexane, numéro CAS
 4-éthyl-2,2-diméthylhexane, numéro CAS 
 3-éthyl-2,3-diméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-3-éthyl-2,3-diméthylhexane, numéro CAS
 (3S)-3-éthyl-2,3-diméthylhexane, numéro CAS
 4-éthyl-2,3-diméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-4-éthyl-2,3-diméthylhexane, numéro CAS
 (3S)-4-éthyl-2,3-diméthylhexane, numéro CAS
 3-éthyl-2,4-diméthylhexane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,4R)-3-éthyl-2,4-diméthylhexane, numéro CAS
 (3S,4S)-3-éthyl-2,4-diméthylhexane, numéro CAS
 (3R,4S)-3-éthyl-2,4-diméthylhexane, numéro CAS
 (3S,4R)-3-éthyl-2,4-diméthylhexane, numéro CAS
 4-éthyl-2,4-diméthylhexane, numéro CAS 
 3-éthyl-2,5-diméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-3-éthyl-2,5-diméthylhexane, numéro CAS
 (3S)-3-éthyl-2,5-diméthylhexane, numéro CAS
 4-éthyl-3,3-diméthylhexane, numéro CAS 
 3-éthyl-3,4-diméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (4R)-3-éthyl-3,4-diméthylhexane, numéro CAS
 (4S)-3-éthyl-3,4-diméthylhexane, numéro CAS
 2,2,3,3-tétraméthylhexane, numéro CAS 
 2,2,3,4-tétraméthylhexane, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (3R,4R)-2,2,3,4-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (3S,4S)-2,2,3,4-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (3R,4S)-2,2,3,4-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (3S,4R)-2,2,3,4-tétraméthylhexane, numéro CAS
 2,2,3,5-tétraméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,2,3,5-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (3S)-2,2,3,5-tétraméthylhexane, numéro CAS
 2,2,4,4-tétraméthylhexane, numéro CAS 
 2,2,4,5-tétraméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (4R)-2,2,4,5-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (4S)-2,2,4,5-tétraméthylhexane, numéro CAS
 2,2,5,5-tétraméthylhexane, numéro CAS 
 2,3,3,4-tétraméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (4R)-2,3,3,4-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (4S)-2,3,3,4-tétraméthylhexane, numéro CAS
 2,3,3,5-tétraméthylhexane, numéro CAS 
 2,3,4,4-tétraméthylhexane, numéro CAS , racémique
 (3R)-2,3,4,4-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (3S)-2,3,4,4-tétraméthylhexane, numéro CAS
 2,3,4,5-tétraméthylhexane, numéro CAS , racémique + diastéréoisomère (composé méso)
 (3R,4R)-2,3,4,5-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (3S,4S)-2,3,4,5-tétraméthylhexane, numéro CAS
 (3R,4S)-2,3,4,5-tétraméthylhexane, numéro CAS
 3,3,4,4-tétraméthylhexane, numéro CAS 
 2,4-diméthyl-3-(1-méthyléthyl)pentane, numéro CAS 
 3,3-diéthyl-2-méthylpentane, numéro CAS 
 3-éthyl-2,2,3-triméthylpentane, numéro CAS 
 3-éthyl-2,2,4-triméthylpentane, numéro CAS , racémique
 (3R)-3-éthyl-2,2,4-triméthylpentane, numéro CAS
 (3S)-3-éthyl-2,2,4-triméthylpentane, numéro CAS
 3-éthyl-2,3,4-triméthylpentane, numéro CAS 
 2,2,3,3,4-pentaméthylpentane, numéro CAS 
 2,2,3,4,4-pentaméthylpentane, numéro CAS 

en:C10H22